Az Allsvenskan 1949-50-es szezonja volt a bajnokság huszonhatodik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag